Adolf Hansen (literatuurhistoricus) (6 juni 1850 - 2 februari 1908), Deens literatuurhistoricus en vertaler
 Adolf Hansen (componist) (11 oktober 1852 – 24 januari 1911), Noors componist
 Adolf Hansen (voetballer) (27 juli 1912 - oktober 1993), noemde zich later Adolph Jonathan "Alf" Hanson, Noors voetballer die speelde voor Liverpool en Chelsea, South Liverpool, Shelbourne, Ellesmere Port Town en Tranmere Rovers.
 Adolf Hansen (politicus) (22 januari 1936 - 8 september 2002), Faeröers christendemocratisch politicus

 Adolph Hansen (1851 - 1920), Duits botanicus